Э́смонд () — английские фамилия и имя.

Фамилия
  (1869—1922) — британский драматург, актёр театра и кино.
  (1822—1890) — ирландско-австралийский золотоискатель и шахтёр, один из первых обнаруживших золото в Австралии.
 Эсмонд, Джилл (1908—1990) — английская актриса театра, кино и телевидения, первая жена Лоренса Оливье.
 Эсмонд, Карл (1902—2004) — немецко-американский актёр театра, кино и телевидения, долгожитель.
  (1873—1945) — британская актриса театра и кино.

Имя
 Найт, Эсмонд (1906—1987) — английский актёр театра, кино и телевидения.
 Овей, Эсмонд (1879—1963) — британский дипломат, посол в Мексике (1925—1929), СССР (1930—1934), Бельгии (1934—1937) и Аргентине (1937—1942).
  (1918—1941) — британский социалист, антифашист, журналист.
  (1920—1985) — шри-ланкийско-американский медиамагнат, юрист и бизнесмен.
  (1898—1978) — британский политик, газетный магнат, виконт.

Прочее
  — город в Северной Дакоте
 «» — повесть (1852) Уильяма Теккерея